Die 38. Eishockey-Weltmeisterschaften und die 49. Eishockey-Europameisterschaft fand 1971 in der Schweiz statt.

Zum mittlerweile neunten Mal in Folge war der UdSSR der WM-Titel nicht zu nehmen, es war das 11. WM-Gold insgesamt. Allerdings war diesmal der Abonnement-Weltmeister auf die Schützenhilfe der Schweden und der US-Amerikaner angewiesen, da er den direkten Vergleich gegen die Tschechoslowaken verlor. Diese sicherten sich dadurch zumindest ihren elften Europameistertitel. Das Team der USA belegte bei der ersten A-Weltmeisterschaft seit seinem Wiederaufstieg den sechsten und letzten Platz, was die unmittelbare Rückkehr in die Zweitklassigkeit bedeutete.

Die DDR als Fünftplatzierter der letzten Titelkämpfe verzichtete wegen der durch den Leistungssportbeschluss der DDR-Führung eingestellten Förderung auf eine Teilnahme an der A-Gruppe und stieg freiwillig in die B-Gruppe ab. Daher fand im Vorfeld der WM eine Qualifikation um den freigewordenen Platz zwischen dem Absteiger der vergangenen A-WM, Polen, und dem Zweitplatzierten der letzten B-WM, BR Deutschland, statt. Bemerkenswert hierbei: Obwohl die Polen im Rückspiel bis vier Minuten vor Schluss mit 4:0 in Front lagen, was nach der 3:6-Niederlage im Hinspiel für die Teilnahme zur A-WM gereicht hätte, mussten sie letztendlich doch noch den Ausgleich hinnehmen und der westdeutschen Auswahl den Vortritt lassen.

Die B-Gruppe der Weltmeisterschaft wurde im Vorfeld der A-Weltmeisterschaft ebenfalls in der Schweiz ausgetragen. Die C-Gruppe wurde in den Niederlanden gespielt.
Insgesamt nahmen an den Titelkämpfen 22 Eishockeynationen teil, ein neuer Rekord.

A-Weltmeisterschaft

Qualifikation

Hauptturnier 
Die A-Weltmeisterschaft der Herren wurde in Genf und Bern ausgetragen.

Spiele

Abschlusstabelle der A-WM 

+ der direkte Vergleich (7:2,1:5) entscheidet für die BR Deutschland

Auf- und Absteiger

Meistermannschaften

Abschlusstabelle der EM 

+ der direkte Vergleich (3:3,5:2) entscheidet für die Tschechoslowakei

Eishockey-Europameister 1971
 Tschechoslowakei

B-Weltmeisterschaft 
in Bern und anderen Orten, Schweiz

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM 

+ der direkte Vergleich entscheidet für Jugoslawien (7:6) bzw. Österreich (6:0)

Kader der DDR-Mannschaft

Scorer

All-Star-Team 
Gérald Rigolet (Schweiz); Andrzej Slowakiewicz (Polen) – Marcel Sgualdo (Schweiz); Rüdiger Noack (DDR) – Michel Türler (Schweiz) – Rudi Hiti (Jugoslawien)

Auf- und Absteiger

C-Weltmeisterschaft 
in Eindhoven und anderen Orten, Niederlande

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM 

+ der direkte Vergleich entscheidet für die Niederlande (3:1)

Auf- und Absteiger

Weblinks 
 Die Eishockey-Weltmeisterschaften auf Schweizer Eis – 1971 Da waren’s noch sechs. Neue Zürcher Zeitung

Einzelnachweise 

1971
Europameisterschaft 1971
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1971
Weltmeisterschaft, 1971
Eishockeywettbewerb in Bern
Eishockeywettbewerb in Genf
Sportveranstaltung in La Chaux-de-Fonds
Sport (Lyss)
Eishockeywettbewerb in Eindhoven
Sportveranstaltung in Utrecht
Eishockeywettbewerb in Tilburg
Sportveranstaltung in Rotterdam
Sportveranstaltung in ’s-Hertogenbosch
Sportveranstaltung in Groningen
Sportveranstaltung in Nijmegen
Sport (Sittard-Geleen)
Wikipedia:Artikel mit Video